Soukeník může být:

 soukeník – povolání nebo činnost, zabývající se výrobou sukna
 Sportovní areál Soukeník – fotbalový stadion v jihočeském městě Sezimovo Ústí

příjmení
 Dominik Soukeník (* 1999) – český fotbalový záložník
 Pavel Soukeník (1962–1988) – československý sportovní střelec